Bucknum ist der Familienname folgender Personen:
Jeff Bucknum (* 1966), US-amerikanischer Rennfahrer
Ronnie Bucknum (1936–1992), US-amerikanischer Rennfahrer